Ирма Буне (; 4 января 1911 — 21 мая 1995) — советская и латвийская театральная актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР.

Биография 

Ирма Буне родилась 4 января 1911 года в литовском городе Биржае, в крестьянской семье Яниса Буне. После возвращения в Латвию отец получил земельный надел и стал новохозяином.

После школы окончила Латвийские драматические курсы (1932). Работала в Северолатвийском театре (1932), Народном театре (1933), Театре в Зиемельблазме (1934), Крестьянском драматическом театре (1936—1937), Латвийском драматическом актёрском ансамбле (1938—1940). С 1944 года актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР.

Ушла из жизни 21 мая 1995 года, похоронена на рижском Лесном кладбище.

Признание и награды 

 1956 — Заслуженная артистка Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Северолатвийский театр 
 1932 — «Враг народа» Генрика Ибсена — Госпожа Стокман

Театр в Зиемельблазме 
 1934 — «Вей, ветерок!» Райниса — Зане
 1934 — «В огне» Рудольфа Блауманиса — Кристина

Крестьянский драматический театр 
 1936 — «День земли» М. Приедулайса — Дзиле
 1937 — «Мы или они» Лиготню Екаба — Мета

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 

 1945 — «Воронёнок» () Райниса — Магоне
 1945 — «Юность отцов» () Бориса Горбатова — Наташа
 1947 — «Принцесса Гундега и король Брусубарда» () Анны Бригадере — Гундега
 1950 — «Снежная королева»  () Евгения Шварца — Снежная королева
 1956 — «Золотой конь» () Райниса — Чёрная мать
 1957 — «Поросль» () Казиса Бинкиса — Учитель природоведения
 1957 — «В поисках радости» () Виктора Розова — Клавдия Васильевна
 1958 — «Сомбреро» () Михалкова Сергея - Ольга Михайловна
 1959 — «Снежная королева» () Евгения Шварца — Лапландка
 1959 — «И так и этак, всё ничего» () Яниса Акуратера — Большая лягушка
 1967 — «Майя и Пайя» () Анны Бригадере — Пласка
 1967 — «Замок охотника» () Хария Гулбиса — Анна
 1972 — «Я вижу солнце» () Нодара Думбадзе и Григория Лордкипанидзе — Кесария
 1973 — «В ожидании Айвара» () Гунара Приеде — Мать
 1981 — «Ожидание праздника» () Паула Путниньша — Ева

Примечания

Ссылки 
 Информация о спектакле «Враг народа» Северолатвийского театра с участием Ирмы Буне на сайте ibsen.net
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище